Кутыбаев (Куттыбаев, Куттибаев, Куттибоев) — фамилия.

 Кутыбаев, Максатулла (род. 1972) — узбекистанский футболист.
 Кутыбаев, Негматулла (род. 1973) — узбекистанский футболист.
 Кутыбаев, Саламат (род. 1986) — узбекистанский футболист.